Vaqueiros (Alcoutim), een plaats in de Portugese gemeente Alcoutim
 Vaqueiros (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém